Tourist Trophy steht für:

 Deutsche TT, ein Motorradrennen in Deutschland
 Dutch TT, ein Motorradrennen in den Niederlanden
 Isle of Man TT, ein Motorradrennen auf der Isle of Man
 Italienische TT (siehe Circuito del Lario), ein Motorradrennen in Italien
 Österreichische TT, ein Motorradrennen in Österreich
 RAC Tourist Trophy, ein Sportwagenrennen in Großbritannien
 Schwedische TT, ein Motorradrennen in Schweden
 Spanische TT, ein Motorradrennen in Spanien
 Tourist Trophy (Computerspiel), ein Motorradrennspiel für die Playstation 2
 Tschechoslowakische TT, ein Motorradrennen in der Tschechoslowakei
 Ungarische TT, ein Motorradrennen in Ungarn